Короватичский сельсовет — административная единица на территории Речицкого района Гомельской области Белоруссии. Административный центр — агрогородок Короватичи.

Состав 
Короватичский сельсовет включает 10 населённых пунктов:
 Богдановка — посёлок.
 Будка — деревня.
 Капоровка — деревня.
 Короватичи — агрогородок.
 Красная Дуброва — деревня.
 Лазаревка — деревня.
 Первомайск — деревня.
 Переволока — агрогородок.
 Прудище — посёлок.
 Тишковка — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Речицкий райисполком

Сельсоветы Речицкого района